Юрий Галауевич Секинаев () — советский и российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Спартак» (Орджоникидзе). За свою карьеру выступал в советских командах «Спартак» Орджоникидзе, «Черноморец» Одесса, «Спартак» Москва.

В 1990 году перешёл играть в чехословацкую «Жилину».

С 1991 играл за немецкие клубы «Тюркьемспор-1978» Берлин, «Шпандауэр-1894» Шпандау и «Маккаби» Берлин.

С 1996 по 1999 — играющий главный тренер клуба «Маккаби» Берлин.

В 2002 и 2005 году был тренером «Спартак-Алании» Владикавказ. С мая по октябрь 2004 года был селекционером в «Алании», а с октября по декабрь исполнял обязанности главного тренера.

С 2016 по 2017 год — генеральный директор владикавказского «Спартака».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartak.com
 Профиль на сайте fanat1k.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Жилина»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Алания»